Wolf steht für:

 Wolf, die Tierart Canis lupus
 Wolf, Fabeltier dieser Art mit Eigennamen Isegrim
 Wolf (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Wolf (Vorname) – siehe dort zu Namensträgern
 Wolf, Laubbaum mit übermäßigem Wuchs, siehe Vorwuchs
 Wolf, eine Hebevorrichtung, siehe Steintransport #Wolf
 Wolf, ein Klangphänomen, siehe Wolfton
 Wolf (Wappentier), Heraldik
 kurz für Fleischwolf
 kurz für Reißwolf, eine Maschine zum Zerreißen von Lumpen und textilen Abfällen sowie dem Reißwolf als Aktenvernichter
 Wolf (Fahrzeug), Militärfahrzeug auf Basis der Mercedes-Benz G-Klasse
 Land Rover Wolf, Militärfahrzeug auf Basis des Land Rover Defender
 Wolf oder Hautwolf, Umgangssprache für die Hautkrankheit Intertrigo

Personen:
 Wolf (oberpfälzisches Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht in der Oberpfalz
 Wolf (thüringisches Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus Thüringen
 Wolf (* 1949), deutscher Sänger, siehe Inga und Wolf
 Der Wolf (Rapper) (* 1973), deutscher Rapper

Orte:
 Wolf (Bad Rippoldsau-Schapbach), Zinken von Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Wolf (Büdingen), Stadtteil von Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Wolf (Traben-Trarbach), Stadtteil von Traben-Trarbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Wolf (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft der Gemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Wolf (Gemeinde Hengsberg), Ortsteil von Hengsberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Wolf (Gemeinde Steinach), Ortsteil von Markt Steinach am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Wolf (Iowa)
 Wolf (Kalifornien), zwei Orte in den Vereinigten Staaten
 Wolf (Kansas), im Finney County
 Wolf (Kentucky)
 Wolf (Minnesota), im St. Louis County
 Wolf (Ohio), im Tuscarawas County
 Wolf (Oklahoma), im Seminole County
 Wolf (Wyoming), im Sheridan County

sonstige geographische Objekte:
 Grube Wolf, ehemaliges Bergwerk in der Gemeinde Herdorf, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Güterbahnhof Wolf, Bahnhof in der Stadt Basel, Kanton Basel-Stadt
 Kloster Wolf, Niederlassung der Brüder vom gemeinsamen Leben (1478–1560)
 Wolf Peak, Berg auf der Adelaide-Insel
 Wolf (Galápagos), auch Teodore Wolf oder Wenman Island, Insel im Galapagos-Archipel
 Wolf (Vulkan) (1707 m), Vulkan auf der Insel Isabela im Galapagos-Archipel
 Wolf (Fluss) oder Wolfach, rechter Zufluss der Kinzig bei Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

astronomische Objekte:
 Wolf (Sternbild), Sternbild des Südhimmels
 Wolf (Mondkrater), Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite
 Wolf 359, Roter Zwerg im Sternbild Löwe
 Wolf 1061, Roten Zwerg im Sternbild Schlangenträger
 Wolf 1061 c, Exoplanet bei Wolf 1061
 Wolf 1069, Roter Zwerg im Sternbild Schwan (Cygnus)
 Wolf 1069 b, Exoplanet bei Wolf 1069
 14P/Wolf, kurzperiodischer Komet

Schiffe:
 HMS Wolf (1754), 10-Kanonen-Sloop der Royal Navy, 1781 verkauft
 HMS Wolf (1828) (1826?), Kriegsbrigg der Royal Navy
 HMS Wolf (1898), Torpedobootzerstörer der Royal Navy, 1921 verkauft
 SMS Wolf (1860), Kanonenboot der Jäger-Klasse der Kaiserlichen Marine
 SMS Wolf (1878), Kanonenboot der Wolf-Klasse der Kaiserlichen Marine
 SMS Wolf (1906), Hilfskreuzer der Kaiserlichen Marine
 SMS Wolf (1913), Hilfskreuzer und Minenleger der Kaiserlichen Marine

 Wolf (Schiff, 1927), Torpedoboot der Reichsmarine
 ein Schnellboot der Bundesmarine, siehe Jaguar-Klasse

Unternehmen:
 Hotel Wolf, USA
 Wolf (Klima- und Heiztechnik), deutsches Unternehmen
 Wolf (Lebensmittelhersteller), deutscher Wurstwarenhersteller
 Wolf-Garten, deutscher Hersteller von Gartengeräten
 Wolf System, österreichischer Hersteller von Hallen und Fertighäusern
 Wolf Snack und Gebäck GmbH, siehe Intersnack
 Maschinenfabrik Buckau R. Wolf, Maschinenbauunternehmen

Markennamen:
 Wolf Records, Musiklabel
 Walter Wolf Racing, Formel-1-Team
 Wolf, Marke des britischen Automobilherstellers Wearwell Motor Carriage Company

Musik und Theater:
 Wolf (Album), Album von Tyler, the Creator (2013)
 Wolf (Band), schwedische Heavy-Metal-Band
 Gebrüder Wolf, deutsche Varietégruppe

Filme:
 Wolf – Das Tier im Manne (1994), original Wolf, US-amerikanischer Thriller von Mike Nichols
 Wolf (2008), schwedisches Filmdrama von Daniel Alfredson
 Der Wolf (Fernsehreihe), norwegische Krimiserie (2007–2012)
 Die Wölfe, dreiteiliges Doku-Drama (2009)
 Wolf (2021), Filmdrama von Nathalie Biancheri (2021)

Siehe auch:
 Der Wolf, Black Wolf, Böser Wolf, Einsamer Wolf, Villa Wolf, Wölfe
 Reißwolf (Aktenvernichter)
 Schienenwolf (Schwellenreißer)
 Wolff (Begriffsklärung)
 Volf (Begriffsklärung)